Каттани () – итальянская фамилия.

Известные носители 
 Каттани, Габриеле — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Пистойезе.
 Каттани, Джакомо (1823—1887) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Каттани, Диего (род. 1971) — итальянский конькобежец.
 Каттани, Лука (род.  1981) — итальянский футбольный менеджер.
 Каттани, Обердан (1919—2014) — бразильский футболист, вратарь.
 Каттани, Франческо да Диаччето (1446—1522) — философ.
 Корадо Каттани — главный герой итальянского сериала «Спрут».

См. также 
 Каттани Амадори, Федерико